Ledizione 1941-42 del Nemzeti Bajnokság I vide la vittoria finale del Csepeli WMFC, che conquistò il suo primo titolo.

Capocannoniere del torneo fu György Kalmár dello Szeged FC con 35 reti.

Formula 
A seguito del secondo arbitrato di Vienna viene annessa all'Ungheria la Transilvania e la Voivodina. Vengono ammesse al massimo torneo nazionale il Nagyváradi AC (ex CAO Oradea), e il Kolozsvár AC (ex Ferar Cluj) dal campionato romeno e il  di Novi Sad dal campionato jugoslavo. Il torneo passa da 14 a 16 squadre.

Classifica finale 

(C) Campione nella stagione precedente
(N) squadra neopromossa

Verdetti 
 Csepeli WMFC campione d'Ungheria 1941-42.
 Lampart FC, Tisza Szegedi VSE e Budapesti MÁVAG retrocesse in Nemzeti Bajnokság II.

Collegamenti esterni 
 

Calcio nel 1941
Calcio nel 1942
Campionato ungherese di calcio